Андре́й Петро́вич Богда́нов:
 Богданов, Андрей Петрович — Георгиевский кавалер; майор; № 4002; 26 ноября 1826.
 Богданов, Андрей Петрович (род. 1956) — российский историк и литератор.